Mojarra steht für:
 Mojarra (Implementierung), Implementierung von JavaServer Faces
 eine Fischfamilie der Barschverwandten, siehe Mojarras

La Mojarra steht für:
 La Mojarra, mesoamerikanische Ausgrabungsstätte im Bundesstaat Veracruz, Mexiko